Jim McManus (acteur) (1940-), acteur britannique
Jim McManus (tennis) (1940-), joueur de tennis américain